Csehország
 Čakov, település a Benešovi járásban
 Čakov, település a České Budějovice-i járásban